Ancrage est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut référer à :
 ancrage, la difficulté à se départir d'une première impression ;
 ancrage dentaire ou implant dentaire, un dispositif médical — sorte de vis — inséré dans le maxillaire ou la mandibule et destiné à recevoir une prothèse dentaire ;
 ancrage osseux, un dispositif permettant d'assurer un ancrage maximal lors d'un traitement d'orthodontie ;
 point d'ancrage, en escalade, un point de fixation solide, permettant d'y accrocher un objet ;
 ancrage territorial des entreprises, une forme de coopération territorialisée ;
 Ancrage Magazine, un magazine semestriel français publié par la société Solétanche Bachy.